Кирова може да се отнася до:

 Милена Кирова - литературен критик
 Констанца Кирова - оперна певица
 Мария Кирова - чалга изпълнителка
 Стела Кирова - българска футболистка и футболна треньорка